Klicki ist der Familienname folgender Personen:
 Krzysztof Klicki (* 1962), polnischer Unternehmer
 Stanisław Klicki (1775–1847), polnischer General

Siehe auch:
 Klickibunti
 Spitzname der Playmobilfiguren ("Klicky", "Klickies")